Qeqertakasiit bezeichnet:
 Qeqertakasiit (Inselgruppe, Aasiaat), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertakasiit (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasiit (Inselgruppe, Qaassuk), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasiit (Inselgruppe, Simiutaluk), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertakasiit (Inselgruppe, Nanortalik), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertakasiit (Inselgruppe, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertakasiit (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertakasiit (Inselgruppe, Amitsuarsuk), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertakasiit (Inselgruppe, Nalingaap Sullua), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland